Lesage (bier)

personen
Annick Lesage, radio- en documentairemaakster
Dieter Lesage, cultuurfilosoof
Friedl' Lesage, presentatrice
Günther Lesage, acteur
Lotte Lesage, actrice
Magda Lesage, actrice
Peter Lesage, muzikant